Der BoyleSports World Grand Prix 2022 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 3. bis zum 9. Oktober zum 25. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war dabei zum zweiten Mal die Morningside Arena in Leicester.

Titelverteidiger war Jonny Clayton, der in der zweiten Runde ausschied. Das Turnier gewann der Niederländer Michael van Gerwen, der im Finale den Engländer Nathan Aspinall mit 5:3-sets besiegte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in sets gespielt, die wiederum in einen best of five legs-Modus unterteilt wurden. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden sets pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 9 sets. Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde im Vergleich zum Vorjahr um £ 150.000 erhöht. Es wurde wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für den World Grand Prix 2022 waren folgende Spieler teilnahmeberechtigt:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren.
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit qualifiziert waren.

Für beides galt als Cut-off-Datum der 25. September 2022, also die Belgium Darts Open.

PDC Order of Merit
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  James Wade
  José de Sousa
  Jonny Clayton
  Rob Cross
  Gary Anderson
  Danny Noppert
  Luke Humphries
  Joe Cullen
  Dirk van Duijvenbode
  Dave Chisnall
  Dimitri Van den Bergh
  Nathan Aspinall

Pro Tour Order of Merit
  Damon Heta
  Ryan Searle
  Martin Schindler
  Krzysztof Ratajski
  Andrew Gilding
  Chris Dobey
  Gabriel Clemens
  Daryl Gurney
  Adrian Lewis
  Madars Razma
  Stephen Bunting
  Kim Huybrechts
  Martin Lukeman
  Callan Rydz
  Brendan Dolan
  Ross Smith

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen der Streamingdienst DAZN und der Sportfernsehsender Sport1 das Turnier.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Vorbericht auf darts1.de
 Vorbericht auf dartn.de
 Vorbericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2022
Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in England
Sportveranstaltung in Leicester